Тю́рина — женская форма русской фамилии .  

 Известные носители 
 Тюрина, Анастасия (род. 2001) — таджикистанская пловчиха.
 Тюрина, Анастасия Павловна (род. 2010) — российский музыкант, балалаечница.
 Тюрина, Вера Сергеевна (род. 1984) — российская баскетболистка.
 Тюрина, Галина Николаевна (1938—1970) — советский математик.
 
 Тюрина, Ирина Анатольевна (более известна под фамилией-псевдонимом Нельсон; род. 1972) — российская певица, солистка группы Reflex.
 Тюрина, Любовь Николаевна (1943—2015) — советская волейболистка. Топоним 
 Тюрина — река в России, протекает в Архангельской области и Республике Коми.